Терёхина — женская форма русской фамилии Терёхин.

Известные носительницы 
* Терёхина, Александра Романовна (1916—1993) — советская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР.
 Терёхина, Вера Николаевна (род. 1947) — советский и российский искусствовед, историк искусства, литературовед.
 Терёхина, Евдокия Степановна (1922—2001) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда. 
 Терёхина, Ольга Анатольевна (род. 1986) — российская волейболистка.